Вальдема́р Мату́шка ( ;  2 июля 1932, Кошице, Чехословакия — 30 мая 2009, Майами, Флорида, США) — чехословацкий певец, музыкант и артист.

Один из самых популярных певцов Чехословакии 1960—1970-х годов. Дважды (в 1962 и 1967) занимал первые места в ежегодном национальном музыкальном конкурсе «Золотой соловей».

Биография 

Родился в семье солистки Венского театра оперетты Виты Малиновой. Детство провёл в Праге, жил в Германии. Учился на стеклодува в Подебрадах.

Играл на гитаре, бас-гитаре, банджо. Песенный дебют Мату́шки состоялся в 1957 году исполнением песни «Сувенир». Получил большую популярность, благодаря тому, что одним из первых на чехословацкой эстраде стал исполнять песни в стиле кантри.

С 1961 года — актёр театра «Семафор». Выступал в пражском театре «Рококо».

С успехом выступал на эстраде в дуэтах с певцами Карелом Штедрым, Евой Пиларовой, Хеленой Вондрачковой, Иржи Сухим, Иткой Зеленковой, Карелом Готтом.

В 1976 году женился на певице Ольге Блеховой, сотрудничал с группой «Kamarádi táborových ohňů». Гастролировал за рубежом.

В лучшие годы своего творчества Вальдемар Матушка был единственным настоящим и достойным конкурентом Карела Готта на чешской музыкальной сцене. В отличие от Готта, карьера Матушки в 1970-х и 1980-х годах постепенно снижалась. Почти все свои хиты он записал ещё в 1960-х годах.
В 1986 году певец шокировал всю Чехословакию: один из самых популярных артистов страны эмигрировал в США.

С Бархатной революцией 1989 года возобновил свою связь с родиной, начал появляться на ТВ, выступать на эстраде.

Последнее десятилетие жил  в Сент-Питерсберге, в США.

Скончался в США от воспаления лёгких и сердечной недостаточности. Прах певца был перевезён в Чехию и похоронен в Праге на Вышеградском кладбище.

Творчество 

Первый альбом выпустил в 1965 году. Дискография Вальдемара Матушки состоит из 50 альбомов, последний из которых вышел в 2007 году.

Популярные хиты 
 «Tereza»
 «Jó, třešně zrály»
 «Ach, ta láska nebeská»
 «To se nikdo nedoví»
 «Růže z Texasu»
 «Slavíci z Madridu»
 «Sbohem, lásko»
 «Písnička pro Zuzanu»
 «Když máš v chalupě orchestrion»
 «Jen se přiznej, že ti scházim»
 «Když jdou na mužskýho léta»
 «Mám malý stan»

LP, CD-альбомы 
 Zpívá Waldemar Matuška — 1965
 Waldemar Matuška — 1968
 Osm lásek Waldemara Matušky — 1968, переиздание 1999
 Johoho (Вальдема́р Мату́шка поет песни о море) — 1971, переиздание 1974, на CD 1997
 Lidové písně z celého světa — 1972, переиздание 1996
 Láska nebeská (s Evou Pilarovou) — 1973, переиздание 1997
 Kluci do nepohody — 1976, переиздание 2000
 Co děláš, to dělej rád — 1977
 Suvenýr (Вальдема́р Мату́шка и его 12 о ней) — 1980, переиздание 2001
 Waldemar — 1983
 The Country Door Is Always Open — 1985
 Waldemar Matuška (1966—1971) — 1990
 Co neodnesl čas — 1991
 Nebeskej kovboj (переиздание LP Zpívá Waldemar Matuška) — 1996
 Sbohem lásko (переиздание LP Waldemar Matuška) — 1996
 Jsem svým pánem — 1997
 Waldemar Matuška a jeho 23 suvenýrů — 1997
 To všechno odnes čas — 1998
 Niagára — 1999
 Síň slávy — 1999
 Portrét hvězd — Waldemar Matuška — 2000
 S čertem si hrát — 2000
 To nejlepší — 2000
 Co neodnesl čas (Největší TV hity) — 2002
 Slavík z Madridu (Největší hity) — 2007

Альбомы, выпущенные в США 
 Teče voda, teče
 Niagara
 Merry Christmas

В кино 
В кино Матушка дебютировал в 1960 году в фильме «Седьмой континент» («Sedmý kontinent»).

Среди лучших ролей — Патрик в музыкальной ленте «Если бы тысяча кларнетов / Kdyby tisíc klarinetů» (1964), Банджо Кид в пародийной комедии «Лимонадный Джо» (1964, реж. Олдржих Липский), злодей Мануэль Диас в фильме «Призрак замка Моррисвилль» (1966, реж. Борживой Земан), «Kam slunce nechodí» (1971, реж. Иво Новак), «Ночь на Карлштейне» (1973, реж. Зденек Подскальский); из драматических ролей — крестьянин Зашинек в фильме Войтеха Ясны «Все добрые земляки» (1968), у этого же режиссёра снялся в комедийной роли в фильме «Трубки» (1966).

Ссылки 
 Waldemar Matuška
 Скончался певец Вальдемар Матушка
 Вальдемар Матушка (

Певцы и певицы Чехословакии
Певцы и певицы Чехии
Певцы и певицы Словакии
Певцы и певицы по алфавиту
Актёры Чехословакии
Музыканты Чехословакии
Похороненные на Вышеградском кладбище